Всего в департамент Кот-д’Армор входит 52 кантона, составляющих 4 округа.

См. также 

 Коммуны департамента Кот-д’Армор
 Департамент Кот-д’Армор

 
Списки кантонов Франции по департаментам